Эдит Боллинг Гальт Вильсон (; 15 октября 1872 — 28 декабря 1961) — вторая жена Президента США Вудро Вильсона и Первая леди США с 1915 по 1921 год. Получила прозвище «секретный президент», так как в 1919 году, после инсульта мужа, фактически управляла страной. Некоторые называют её «первой женщиной-президентом США».

Биография 
Родилась в Вайтевилле, Виргиния, в семье Уильяма Холкомба Боллинга, окружного судьи, и Салли Уайт Боллинг. Эдит была потомком Плантагенетов, колониальных поселенцев Виргинии, коренных американцев и Покахонтас. Её бабушка по отцовской линии, Кэтрин Пейн Боллинг, была родственницей жены Джорджа Вашингтона. Эдит училась в частной школе для девочек в Виргинии, а после в колледже Марты Вашингтон. Во время посещения своей сестры, Эдит встретила Нормана Гальта, процветающего ювелира; в 1896 году они поженились. В 1903 году она родила сына, который умер через несколько дней. В 1908 году неожиданно умер Норман Гальт.

Свадьба 
В 1915 году вдова Гальт была представлена президенту США Вудро Вильсону Хелен Бонс, его кузиной и хозяйкой Белого дома после смерти Эллен Вильсон. Восхищение Вильсона быстро переросло в любовь. Он сделал ей предложение сказав, что «это время измеряется не неделями, месяцами или годами, а глубокими человеческими событиями…» Свадьба состоялась 18 декабря 1915 года в доме невесты в Вашингтоне. На частной церемонии, которую совместно провели преподобный Джеймс Тейлор, из Центральной пресвитерианской церкви и преподобный Герберт Скотт Смит, из Епископальной церкви святой Маргариты, присутствовало 40 человек. Две недели медового месяца пара провела в Хот-Спрингсе, Виргиния.

В 1916 году американский художник Адольфо Мюллер-Ури (1862—1947) написал портрет миссис Вильсон. Картина висела в спальне президента.

Последние годы жизни 

В 1921 года, после отставки Вильсона Эдит с мужем поселилась в посольском квартале в Вашингтоне. Она ухаживала за ним до самой смерти бывшего президента в 1924 году.

Эдит Вильсон умерла от сердечной недостаточности 28 декабря 1961 года, в день 105-летия со дня рождения Вудро Вильсона. В день смерти она присутствовала на открытии моста Вудро Вильсона. Похоронена рядом с мужем в Вашингтонском кафедральном соборе.

Примечания

Библиография 
 Miller, Kristie, Ellen and Edith: Woodrow Wilson’s First Ladies (Lawrence, KS: University Press of Kansas, 2010)
 Levin, Phyllis Lee, Edith and Woodrow: The Wilson White House (N.Y.: Scribner (Simon & Schuster) (Lisa Drew book), [1st printing?] 2001 (ISBN 0-7432-1158-8)) (author book author, former reporter, N.Y. Times, & former writer & editor, Mademoiselle, Harper's Bazaar, & Vogue, per id., dust jacket, rear flap)

Ссылки 
 Оригинальный текст на White House biography
 Эдит Боллинг Вильсон 
 Эдит Вильсон: Секретный президент 
 Эдит Вильсон на Findagrave.com 

Первые леди США
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные в Вашингтонском кафедральном соборе